Тальяны — посёлок Усольского района Иркутской области России. Административный центр муниципального образования «сельское поселение Тальянское».

География 
Посёлок Тальяны расположен на реке Тойсук в предгорье Восточного Саяна, в 98 километрах от районного центра г. Усолье-Сибирское.

На рубеже XIX—XX вв на реке Тойсук в среднем её течении был создан кордон лесообъездчиков. Первые поселенцы выбирали места на высоких берегах Тойсука (семьи Петелиных, Салацких, Парфентьевых, Деревягиных).

Дороги из этих мест не было. По этой причине поселенцы в 80-90-е годы XIX века образовывали деревни вдоль Екатерининского тракта, который до сих пор находится в хорошем состоянии. Имеется в виду участок тракта от устья Тойсука (место впадения в Китой) далее по верхней террасе левобережья реки Тойсук, минуя заимки Митрофановка, Шишковка, Ивановка идёт по верхней террасе левобережья до Елового брода, где поворачивает на юго-запад по направлению к оз. Табаево, поднимается по пади «Труба» и затем круто на запад в гору, потом тракт идёт по водоразделу и спускается в падь «Малониха» и упирается в деревню Владимировка.

Климат резко континентальный. Средняя температура января — −23 градуса, июля — +18…+20 градусов. Среднегодовая температура воздуха — −3,9 градусов. Выпадает 400 мм осадков в год.

Топоним 
Название Тальяны получили по ручью Большой Тальян — притоку Тойсука.

История 

Своим появлением посёлок обязан Китойскому лесозаводу. В 1907 году заводчик Черепанов основал лесозавод, на котором работало 40 человек, распиливалось за сутки до 80 брёвен на двух лесопильных рамах. В 1917 году Черепанов сжёг предприятие, чтобы не передавать его Советской власти. В 1925 году завод восстановили и с 1927 года Китойский (бывший Черепановский) лесозавод организовал в Тальянском лесоучастке лесозаготовки. Работа велась только в осеннее-зимний период бригадами по найму. Лесозаготовки шли по Большому и Малому Тальяну, Большому и Малому Зогою и Жидою, притокам Тойсука.

В 1928 г. Был дан первый план 18 тыс. м³ древесины. Разделка, валка леса велись вручную, ручными пилами. Вывозился лес на конях. В 1929 году на Тальянском участке работало 300 человек. Лесорубами были жители поселений Ивановского сельсовета, образованного в 1923 году. В деревнях Лыткино, Ивановска, Николаевска, Зелёных горок, Юрты, Дружба, Владимировска, Черемшанске жилось трудно. Началась кампании по коллективизации, а селяне сопротивлялись, ведь всё это были в основном вольнопоселенцы, жаждавшие как можно больше иметь в собственности своей землицы. Поэтому молодые парни шли на работу лесорубами. Чтобы создать хоть какие-то бытовые условия для наёмных работников на участке были построены бараки и полуземлянки.

В 1932 году все лесоучастки Усольского района объединились в Усольский леспромхоз. Первым директором стал Самохвалов. Но в таком виде леспромхоз просуществовал не долго. В 1936 году леспромхоз разъединился на два леспромхоза: Широкопадский леспромхоз с центральным посёлком Широкая падь (Николаевск) и тремя лесопунктами: Широкопадским, Тальянским и Одинским и Моргудейский леспромхоз. Начальником Тальянского лесопункта назначили Тимофея Ивановича Рачковского — выходца из большой бедной семьи, рано оставшегося круглым сиротой. Он работал лесорубом, десятником, начальником участка, затем директором ШЛПХ.

Организаторские способности Рачковского Т.И были замечены — он стал председателем Усольского Районного исполнительного комитета. А летом 1937 года его в числе других работников Усольского Районного комитета ВКП(б) арестовали как «врага народа». Но испытания не сломили нашего земляка. Тимофей Иванович воевал на фронтах Великой Отечественной войны, был комиссаром батальона и погиб под Смоленском. В 1991 году в газете «Восточно-Сибирская правда» в списке лиц, которых ждёт награда, была напечатана его фамилия. Рачковский Т. И. был награждён орденом Ленина.

В 1936 году стали поступать трактора ЧТЗ и СГ-66. С этого времени вывозку леса делают по ледяной дороге лошадьми и тракторами.

В 1936 году на базе Тальянского лесоучастка была открыта начальная школа. Первой учительницей и заведующей стала Татаринова Мария Ивановна. Нелёгкие времена выпали на её долю. Не было ни парт, ни бумаги, ни ручек, ни карандашей. Из всего находила выход. Писали на газетах. Вместо чернил использовали сок свёклы или разводили сажу. В годы войны по призыву райкома комсомола собирали травы, клюкву, бруснику, металлолом. Собственно с открытия школы в Тальяны начинается приток населения из поселений Ивановского сельсовета, а те постепенно становятся заброшенными. В Тальянах в это время уже проживает больше тысячи человек.

В 1940 году Усольский леспромхоз разделился на два. План Широкопадского леспромхоза составил 120 тыс.м³ древесины. У леспромхоза было 3 трактора: ЧТЗ, СГ-66, газогенераторная машина и 200 лошадей. Заготовка леса велась только в зимний период. А постоянные кадры занимались подготовительными работами и сплавом. В честь сплавщиков в посёлке названы две улицы в нижнем течении Тойсука «1-я Сплавная и 2-я Сплавная».

В 1941 году из Тальян и поселений Ивановского сельсовета на фронт ушло около 100 мужчин. Вместе с ними ушёл и Пётр Францевич Салацкий, бывший в то время директором ШЛПХ. Их имена навечно вписаны в книгу памяти Усольского района.

С 1941 по 1945 год в леспромхозе работали в основном женщины и подростки. План лесозаготовки сократился до 57 тыс. м³.

В послевоенные годы лесная промышленность получила бурное развитие. Начинает строиться город Ангарск. Развивается химическое производство в г. Усолье-Сибирском. Растёт отток молодёжи из сел в город. Да это и понятно: возможности трудоустройства больше, возможность получения квартиры, общение с ровесниками, возможность учиться без отрыва от производства.

1948 год навсегда запомнился Тальянским старожилам. В мае-июне в посёлок пешком из Широкой пади, что в 20 километрах от Тальян, пришли на спецпоселение1074 литовца. У каждого главы семейства были документы, говорившие, что он и его семья пособники бандформирований или состояли в бандформированиях. Среди них были и старики, и маленькие дети. Расселять пришлось и в школу, и в клуб, и по баракам. На скорую руку копали полуземлянки. Руководство ШЛПХ создало из литовцев бригады для строительства бараков. Наспех срубленные бараки были холодными, в каждом из них селили по 10 семей, на каждую семью приходилось не больше 10 кв.м. В первую же зиму умерли почти все бабушки — не выдержали тоски по родине. Тяжко страдали от голода. На работающего продавали в день 200 граммов хлеба, а на иждевенца — 100 граммов хлеба. Труд в лесу нелегок и для здорового мужчины, а тут и женщин заставляли работать на морозе по пояс в снегу, они обливали дорогу, делали из неё «ледянку», чтобы можно было вывозить лес хлыстами. Жители Тальян встретили спецпереселенцев настороженно (накануне появления литовцев в коллективах бригад были проведены «разъяснительные» беседы). Много славных страниц в летопись трудовых побед ШЛПХ вписали литовцы. Но, как сейчас вспоминают, это был труд не творческий, а подневольный. В 1948 году население, проживающее в сёлах Ивановского сельсовета достигло 4,5 тысяч человек.

В 1949 году в леспромхоз поступил долгожданный трактор КТ-12 и С-80, автомашина ЗИЛ-150.

В 1950 году Тальянская школа сделала первый выпуск учащихся с семилетним образованием. В этом же году директором школы была назначена Нина Гавриловна Кузнецова, она уже к этому времени имела опыт педагогической деятельности и опыт руководства школой. Энергичная, волевая, она не давала послаблений ни себе, ни учителям. Во время её руководства в 1953 году при школе был открыт интернат для детей с Зелёных горок, из Лыткинского, Владимировского, Ягатского, Ивановского поселений. В некоторые годы в интернате набиралось до 60 учащихся.

А леспромхоз ищет новые формы работы. Так на Одинском и Ягатском заготовительных участках в 1951 г.была построена узкоколейная железная дорога. Небольшие электровозы привезли в разобранном виде упакованными в ящиках из Финляндии. Собирали их и учили управлять электровозами специалисты — финны.

В 1955 году в леспромхозе впервые стали работать автомашины МАЗ — 501. А через год директор Тальянской средней школы Нефедьев Семён Ефимович (с 1955 по 1960 гг.) поздравлял первый выпуск десятиклассников.

В связи с расширением производства в 1957 году в 12-ти километрах от посёлка Тальяны стал отстраиваться посёлок Ходарей, как временный лесоучасток. Название посёлок получил по ручью Большой Ходарей — притоку Тойсука. Было заложено 5 улиц, стала работать малокомплектная школа. Первыми в Ходарей переселились, стали строить дома и одновременно работать в лесу семьи Луфаренко, Бурлаков, Врублевских, Полтораносов. Все они знали друг друга, так как проживали до переезда в Ходарей в Николаевске, на Зелёных горках или на Лыткино. В 1964 году население Ходарея составляло 537 человек.

1964 год. Ивановский сельсовет передал свои полномочия Тальянскому сельскому Совету депутатов трудящихся. Первым председателем Тальянского сельсовета стал Панасенко Валентин Федосович (с 1964 по 1972 г.)

В период с 1958 по 1964 год сокращается население посёлка Тальяны и Ягат(которые входили в состав Тальянского сельсовета). Этот факт объясняется тем, что Никита Сергеевич Хрущёв, занявший пост генерального секретаря КПСС после смерти И. В. Сталина, пересмотрел национальную политику. Реабилитированные литовцы получали паспорта и уезжали на родину, многие увозили с собой русских жён и мужей.

Но отток рабочих не снизил темпы работы в леспромхозе. В 1964 году план вырос до 390 тыс. м³. Коллектив леспромхоза был награждён дипломом III степени комитетом Совета ВДНХ. Медалями ВДНХ были награждены также начальник Тальянского лесозаготовительного участка Монахов В. П., мастер лесозаготовок Ринкявичус И. И., тракторист на трелёвке леса Штуопис К. А.

В эти годы в Тальянах построили клуб, школу, детские ясли, больницу, радиоузел, комбинат бытового обслуживания, свою пекарню. Было открыто регулярное автобусное движение, появились туристические маршруты.

Население

Примечания 

Населённые пункты Усольского района (Иркутская область)